Hoyt kan syfta på:

 Henry M. Hoyt
 Hoyt Axton
 Hoyt Vandenberg
 Hoyt, Kansas